Коренита може да се односи на:

 Коренита (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Коренита (Угљевик), насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ

или

 Коренита (река), река у области Јадар код Лознице, Република Србија

Види још 
 Корен (вишезначна одредница)